Гиви Сисаури (, ; род. , Тбилиси, Грузия) — канадский борец вольного стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, чемпион мира (2001) и панамериканский чемпион (2008).

Ссылки 
 
 

Борцы Канады
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Чемпионы Игр Содружества по борьбе
Чемпионы Панамерики по борьбе